{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65701) - || 1992 BY1 || 30 januari 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65702) - || 1992 EK4 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (65703) - || 1992 EY4 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (65704) - || 1992 ED16 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (65705) - || 1992 GH3 || 4 april 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65706) - || 1992 NA || 1 juli 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (65707) - || 1992 PY1 || 8 augustus 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (65708) Ehrlich || 1992 RB1 || 4 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (65709) - || 1992 RP1 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65710) - || 1992 RT1 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65711) - || 1992 RJ2 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65712) Schneidmüller || 1992 SJ17 || 24 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (65713) - || 1992 UQ1 || 19 oktober 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (65714) - || 1992 VR || 2 november 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (65715) - || 1992 WV1 || 16 november 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (65716) Ohkinohama || 1993 BZ2 || 25 januari 1993 || Geisei || T. Seki
|-
| (65717) - || 1993 BX3 || 31 januari 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (65718) - || 1993 FL || 23 maart 1993 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (65719) - || 1993 FY17 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65720) - || 1993 FN19 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65721) - || 1993 FV28 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65722) - || 1993 FY35 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65723) - || 1993 FO45 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65724) - || 1993 FV46 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65725) - || 1993 FB52 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65726) - || 1993 FL60 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65727) - || 1993 FY70 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (65728) - || 1993 FD84 || 26 maart 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65729) - || 1993 JQ || 14 mei 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65730) - || 1993 LP1 || 14 juni 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (65731) - || 1993 OH6 || 20 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65732) - || 1993 OJ10 || 20 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65733) - || 1993 PC || 15 augustus 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65734) - || 1993 PU4 || 15 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (65735) - || 1993 QY3 || 18 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (65736) - || 1993 QH7 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65737) - || 1993 RE7 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65738) - || 1993 RE9 || 14 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (65739) - || 1993 SG13 || 16 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (65740) - || 1993 TO10 || 15 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65741) - || 1993 TB14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65742) - || 1993 TY18 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65743) - || 1993 TY19 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65744) - || 1993 TR23 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65745) - || 1993 TT31 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65746) - || 1993 TX34 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65747) - || 1993 TE38 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65748) - || 1993 TS38 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65749) - || 1993 TT38 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65750) - || 1993 UV2 || 20 oktober 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (65751) - || 1994 BM2 || 19 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65752) - || 1994 CY10 || 7 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65753) - || 1994 CZ17 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65754) - || 1994 CP18 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65755) - || 1994 EW3 || 8 maart 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (65756) - || 1994 EO4 || 5 maart 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65757) - || 1994 FV || 21 maart 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| (65758) - || 1994 PG3 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65759) - || 1994 PA4 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65760) - || 1994 PD21 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65761) - || 1994 RA || 1 september 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (65762) - || 1994 RG || 4 september 1994 || Stroncone || Stroncone
|-
| (65763) - || 1994 RC10 || 12 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65764) - || 1994 TH15 || 13 oktober 1994 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| (65765) - || 1994 UR1 || 25 oktober 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (65766) - || 1994 WG1 || 27 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65767) - || 1995 BZ11 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65768) - || 1995 DR6 || 24 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65769) Mahalia || 1995 EN8 || 4 maart 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (65770) Leonardotestoni || 1995 KF1 || 28 mei 1995 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| (65771) - || 1995 KQ3 || 25 mei 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65772) - || 1995 MM1 || 22 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65773) - || 1995 OQ2 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65774) - || 1995 OW3 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65775) Reikotosa || 1995 SO2 || 18 september 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (65776) - || 1995 SW3 || 20 september 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (65777) - || 1995 SW25 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65778) - || 1995 SD33 || 21 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65779) - || 1995 SV50 || 26 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65780) - || 1995 TM1 || 14 oktober 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65781) - || 1995 TT1 || 14 oktober 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65782) - || 1995 UG || 16 oktober 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (65783) - || 1995 UK || 17 oktober 1995 || Yatsuka || H. Abe
|-
| (65784) Naderayama || 1995 UF4 || 20 oktober 1995 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (65785) Carlafracci || 1995 UC5 || 26 oktober 1995 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (65786) - || 1995 UV8 || 28 oktober 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (65787) - || 1995 UU14 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65788) - || 1995 UJ20 || 19 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65789) - || 1995 UB24 || 19 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65790) - || 1995 UT25 || 20 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65791) - || 1995 UE45 || 28 oktober 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (65792) - || 1995 WJ1 || 18 november 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65793) - || 1995 WS3 || 21 november 1995 || Kleť || Kleť
|-
| (65794) - || 1995 WG27 || 18 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65795) - || 1995 WQ27 || 19 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65796) - || 1995 XK1 || 15 december 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65797) - || 1995 YL || 19 december 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65798) - || 1995 YR6 || 16 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65799) - || 1995 YB10 || 18 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65800) - || 1995 YH25 || 19 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten